Stanisław Tkocz (1931–2003) – polski duchowny katolicki, redaktor naczelny tygodnika "Gość Niedzielny" (1974-2003)
 Stanisław Tkocz (ur. 1936) – polski żużlowiec, drużynowy mistrz świata (1961 i 1969)